Звездови́к тройно́й () — вид грибов, входящий в род  семейства .

Серо-коричневый с желтоватым оттенком гриб 8—12 см в форме сумки, содержащей споры. Сумка размещена на изогнутых остатках внешней оболочки, которая радиально растрескивается. Они довольно мясистые и покрыты горизонтальными трещинами. Вокруг отверстия на сумке, через которое выходят споры, заметно округлое светлое пятно.

Плодовые тела появляются в августе-октябре.

Не съедобен. У индейцев племени черноногих гриб считался индикатором сверхъестественных событий, в племени чероки звездовик клали на пуповину новорожденным.

Распространён в лесах в Азии, Европе, Африке и обеих Америк. Встречается в лиственных лесах, реже в одиночку, обычно небольшими группами на земле или среди листьев. Обитает в известняковых почвах на открытых местах.

Примечания 

Звездовиковые
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Несъедобные грибы